104

Награды и номинации группы GOT7

Список наград и номинаций южнокорейского бойбенда GOT7 включает в себя более 40 номинаций, свыше 25 побед, а также свыше 15 наград на музыкальных шоу (M!Countdown, Music Bank, Inkigayo и т. д.). Свою первую победу на музыкальном шоу группа одержала в октябре 2015 года с синглом «If You Do». Наибольшее количество побед принадлежит песне «Fly» (2016).

Музыкальные премии

Корейские

Asia Artist Awards

Gaon Chart Music Awards

Golden Disk Awards

Mnet Asian Music Awards

Seoul Music Awards

Soribada Best K-Music Awards

Международные

Другие премии

Музыкальные шоу

The Show 

|-
| rowspan="3"| 2015
| 6 октября
| rowspan="3"| «If You Do»
|-
| 13 октября
|-
| 20 октября
|-
| rowspan="3"| 2016
| 29 марта
| rowspan="2"| «Fly»
|-
| 5 апреля
|-
| 18 октября
| «Hard Carry»
|-
| 2017
| 21 марта
| «Never Ever»
|}

M!Countdown 

|-
| rowspan="2"| 2016
| 31 марта
| «Fly»
|-
| 6 октября
| «Hard Carry»
|-
| 2017
| 23 марта
| «Never Ever»
|}

Music Bank 

|-
| rowspan="2"| 2016
| 1 апреля
| «Fly»
|-
| 7 октября
| «Hard Carry»
|-
| 2017
| 24 марта
| «Never Ever»
|-
| 2018
| 23 марта
| «Look»
|}

Inkigayo 

|-
| rowspan="2"|2016
| 3 апреля
| «Fly»
|-
| 9 октября
| «Hard Carry»
|}

Show Champion 

|-
| 2017
| 22 марта
| «Never Ever»
|}

Примечания 

Got7
Got7